Black Rain (film), een Amerikaanse film uit 1989.
Black Rain  (soundtrack), een soundtrackalbum van de Amerikaanse film
Black Rain (Japanse film), een Japanse film uit 1989 van Shohei Imamura 
Black Rain (label), een Duits platenlabel.
Black Rain (album), een muziekalbum van Ozzy Osbourne uit 2007.
Black Rain (nummer), een single van Soundgarden uit 2010.